Лудорва́й — топоним удмуртского происхождения:
 
 Лудорвай — деревня в Удмуртии.
 Лудорвай — музей-заповедник в Удмуртии.
 Лудорвай — река в Удмуртии.